Angry Birds Evolution () — двадцать вторая игра из серии Angry Birds. Разработана Rovio Entertainment совместно с Chimera Entertainment. Вышла 14 июня 2017 года.

Игра получила награду «Выбор редакции» в магазине Google Play. По данным мобильной исследовательской фирмы Sensor Tower, по состоянию на июль 2018 года она собрала более 30 миллионов долларов по всему миру.

История 
Информация об игре впервые появилась в июле 2016 года, когда Rovio и AngryBirdsNest устроили бета-тест игры под названием «TNT». Игра вышла 11 июля для пользователей iOS и первоначально называлась Angry Birds TNT.
Бета-тест игры закончился 3 августа, а после игра вышла 17 августа в Гонконге. В октябре того же года игра вышла ещё в нескольких странах.
24 мая в некоторых странах окончилась пробная версия, и поэтому мировой релиз был перенесен на июнь 2017 года.

Геймплей 
Геймплей схож с геймплеем игры Angry Birds Action!: игрок должен оттягивать птиц и запускать их в свиней, но не по воздуху, а по земле. В свою очередь, свиньи атакуют птиц. Причём свиньи ходят через разное число ходов, совершённых птицами. Полоска жизней у птиц общая, а вот у каждой свиньи собственная полоска жизней. Птицам мешают препятствия в виде разрушаемых и неразрушаемых блоков. Враги всегда попадают в птиц, даже если они окружены блоками. У каждой птицы, в зависимости от цвета, имеется собственная особенность. Некоторые свиньи тоже наделены умениями.
В игре имеется около 300 доступных игроку птиц (считая с эволюциями), и это не считая NPC и более чем 130 видов противников. Игрок может собирать команду из любых понравившихся ему персонажей и комбинировать их способности. Птицы игроку достаются из инкубатора или из сундуков. Каждая птица имеет собственные навыки и уровень, а также звёзды (от одной до пяти, чем больше звёзд, тем сильнее птица). Уровень повышается путём совмещения двух птиц — игрок превращает одну птицу в опыт (за монеты), который идёт в уровень определённой птице. С каждым новым уровнем здоровье и атака птицы увеличивается. После получения 20-го уровня прокачать его дальше нельзя — нужно совершить эволюцию, после которой здоровье и атака птицы сильно увеличиваются. Также изменяется внешний облик птицы. Эволюция стоит большое количество эволюционного материала определённого цвета (зависит от цвета птицы — в игре пять цветов, а цена зависит от количества звёзд). В команду можно брать от одной до пяти птиц.
Известно, что в игре присутствуют такие локации, как Птичий город (англ. Bird Town) и Арена. В Птичьем городе можно выводить новых птиц, прокачивать их, создавать команды, а на Арене — соревноваться с другими игроками.
Особенностью игры является отсутствие в ней эпизодов. Вместо них имеется целых 20 глав и несколько локаций. Каждая глава состоит из нескольких уровней, причём зайти на пройденный уровень невозможно — доступен лишь уровень, который Вы проходите в настоящий момент. Также в этой игре не даются звёзды за прохождение уровней.

Критика 
Джули Манси из Wired раскритиковала игровой процесс игры. Паван Шамдасани из South China Morning Post также критиковал игру, отмечая ее «неоригинальные элементы» как в игровом процессе, так и в визуальном дизайне. Эмили Соуден из Pocket Gamer была более позитивна в своем обзоре, написав, что «Angry Birds Evolution по-началу достойная игра, прежде чем проблемы с бесплатной игрой появятся у новичков».

Примечания